Alberto Alessi (1939-2022), homme politique italien ;
 Galeazzo Alessi (1512-1572), architecte italien du  ;
 Giuseppe Alessi (1905-2009), homme politique italien ;
  (1976-), homme politique américain de l'état de New York ;
  (1953-2019), homme d'affaires américain ;
 Ottavio Alessi (1919-1978), scénariste, acteur et réalisateur italien ;
 Raquel Alessi (1983-), actrice américaine d'origine mexicaine et égyptienne.

Autres 
 Alessi, un torrent en Calabre (Italie)
 Alessi, une entreprise italienne
 Alessi brothers, duo américain auteur compositeur de musique pop